Abbuono – riduzione (anche totale) concessa da un creditore al debitore su una somma da pagare
 Abbuono – nel ciclismo (per i traguardi di montagna o altri traguardi intermedi stabiliti dall'organizzatore), riduzione del tempo effettivamente impiegato per completare la tappa a favore dei corridori giunti nelle prime posizioni all'arrivo